|-
| colspan=11 rowspan=2 align="right" valign="top" | Vers Plaisir - Grignon 

| colspan=15 rowspan=2 align="center" valign="middle" | Gare de Saint-Cyr
|-
| colspan=20 rowspan=2 align="center" valign="bottom" | Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

|-
| colspan=30 align="left" valign="top" | Vers Rambouillet / Chartres
| colspan=23 align="right" valign="top" | Vers Versailles-Chantiers(plan de voies)  

Ligne C du RER d'Île-de-France
Transilien Paris Saint-Lazare
Transilien Paris Rive-Gauche
Gare dans les Yvelines
Gare